Самагалта́й — село, административный центр Тес-Хемского кожууна Республики Тыва. Прежняя столица Тывы.

География 
Село расположено на федеральной трассе  в 164 км к югу от столицы республики — города Кызыл.

В Тыве несколько гор называются Теве-Хая («Верблюд-скала»), но только возвышенность близ Самагалтая по форме напоминает верблюда.

История 
образован в 1773 году. В XVIII веке Самагалтай был местным духовным центром и здесь располагалась резиденция Камбы-ламы. В Самагалтае с древних времен развивался институт амбын-нойонов (управителей). Высшая должность Амбын-нойона более двух веков назад объединила разрозненные районы Тувы. Поэтому роль Амбын-нойонов в становлении тувинской государственности и единении России и Тувы считается особенной.

До 1921 года село было столицей Тывы.

Население

Сотовая связь 
В Самагалтае действуют 3 оператора сотовой связи — Билайн, МТС и Мегафон.

Ссылки 
Глава Тувы посетил самый древний населенный пункт — село Самагалтай

Примечания 

Населённые пункты Тес-Хемского кожууна
Центры кожуунов Тывы